Municípios do Brasil
 Itapiranga (Amazonas)
 Itapiranga (Santa Catarina)

Desambiguações de topônimos